Montgomery kan henvise til flere artikler:

Steder 
 Montgomery – hovedstad i staten Alabama, USA
 Montgomery (Wales) – by i Powys, Wales, mest kendt for Montgomery Castle
 Montgomery County – navn på flere amter i USA
 Sainte-Foy-de-Montgommery – kommune i Basse-Normandie, Frankrig

Personer 
 Bernard Law Montgomery (1887-1976) – britisk officer, berømt for sin indsats under 2. verdenskrig
 David Montgomery (1948-) – britisk avisredaktør og medieinvestor
 Lucy Maud Montgomery (1874-1942) – canadisk forfatterinde, kendt for romanerne om Anne fra Grønnebakken
 Richard Montgomery (1736-1775) – irsk-amerikansk officer, berømt for sin indsats under den amerikanske uafhængighedskrig
 Robert Montgomery (1904-1981) – amerikansk skuespiller og instruktør
 Tim Montgomery (1975-) – amerikansk atlet, tidligere olympisk mester, verdensmester og verdensrekordholder på 100 meter
 William Fetherstone Montgomery (1797-1859) – irsk fødselslæge, opdagede de Montgomery'ske kirtler